Az E572 két különböző vegyület:
magnézium-sztearát,
kalcium-sztearát.